Municipio de Audubon puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Audubon (condado de Montgomery, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Montgomery.
 Municipio de Audubon (condado de Audubon, Iowa), un municipio ubicados en el condado de Audubon.
 Municipio de Audubon (condado de Becker, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Becker.